Estado-Maior do Exército pode designar:
 Estado-Maior do Exército (Brasil)
 Estado-Maior do Exército (Portugal)

Desambiguação